Acreophthiria är ett släkte av tvåvingar. Acreophthiria ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Acreophthiria